Търговище може да се отнася за:

Исторически места 
 Новопазарското поле, известно още през средновековието като Търговище - днес т.нар. Стари Рас е част от световното културно наследство на ЮНЕСКО;

Градове 
 Търговище, град в България;
 Търговище, град в Румъния;

Села 
 Търговище, село в Област Видин, България;
 Търговище, бивше село в Област Стара Загора, България;
 Търговище, село в Община Княжевац, Сърбия;
 Търговище, село в Община Кралево, Сърбия;
 Търговище, село в Община Соко баня, Сърбия;
 Търговище, село в Община Търговище, Сърбия;

Административно-териториални единици 
 Търговище, област в Северна България;
 Търговище, община в Област Търговище, България;
 Търговище, община в Южна Сърбия.